Newfield kan verwijzen naar

Plaatsen
 Verenigde Staten
 Newfield (New Jersey)
 Newfield (Maine)
 Newfield (New York)

Personen
 Heidi Newfield